La notion de défragmentation peut avoir plusieurs sens, dont :
 la défragmentation, en informatique : consiste à regrouper les fragments de fichiers éparpillés sur le disque dur afin d'optimiser les temps d'accès du disque dur lors de la lecture de fichiers de taille importante. Afin de défragmenter, des algorithmes élaborés sont utilisés afin de déterminer la place des fragments et les espaces disques non utilisés. 
 la  défragmentation, dans le domaine de l'écologie et du paysage : les actions visant à reconnecter entre eux des milieux morcelés (par des routes ou par d'autres artefacts causant un morcellement écologique du paysage ou d'un habitat naturel).

en:defragmentation